Die Bardsragujn chumb 2011 war die 20. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 5. März 2011 und endete am 5. November 2011.

Titelverteidiger war der FC Pjunik Jerewan. Meister wurde MIKA Aschtarak vor dem FC Schirak Gjumri. Im Pokalendspiel siegte MIKA Aschtarak mit 4:1 Toren gegen FC Schirak Gjumri.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011